Le nom Whiteville peut désigner :
 Whiteville (Caroline du Nord)
 Whiteville (Tennessee)
 Whiteville (Louisiane)